Casavieja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casavieja (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Casavieja (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar